Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Cowpens :
 l', un porte-avions léger de la  en service de 1943 à 1947 ;
 l', un croiseur lance-missiles de la classe Ticonderoga en service depuis 1991.

Cowpens